Ливны — топоним:

 Ливны — город в Орловской области.
 Ливны — посёлок в Гвардейском районе Калининградской области.
 Ливны — исчезнувший населённый пункт в Краснознаменском районе Калининградской области.

См. также 
 Ливенка
 Ливенская — деревня в Задонском районе Липецкой области.
 Ливенская — улица в Москве.
 Ливенская — улица в Орле.
 Ливенская — улица в Самаре.
 Ливенская — улица в Донецке на Украине.
 Ливенское

Примечания